, signifiant , peut évoquer des œuvres basées sur la franchise   :

Cinéma 
 La première, la deuxième et la troisième trilogie de ,  les trilogies cinématographiques.

Théâtre 
 , une pièce de théâtre  de 2001.

Littérature 
 , une trilogie de romans inclus dans l'univers  de Ian Doescher écrite dans le style de William Shakespeare.

Jeux 
 , un flipper édité par Sega en 1997 à l'occasion de la remasterisation de la première trilogie.

Jeu vidéo 
 , une compilation de jeux vidéo éditée par Domark pour ZX Spectrum, Amstrad CPC, BBC Micro et Commodore 64 des trois jeux d'arcade de la série qu’elle a édité sur plates-formes à domicile respectivement en 1987, 1988 et 1989, ,  et  ;
 , un jeu vidéo d'arcade du type  en 3D avec quelques éléments de  édité par Sega en 1999 ;
 , un jeu vidéo de plates-formes développé et édité par Ubisoft en 2004 sur .